L'édition 2018 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anastasia Pavlyuchenkova remporte l'épreuve en simple, Mihaela Buzărnescu et Raluca Olaru celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis, la Française Alizé Cornet, l'Italienne Camila Giorgi, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, la Serbe Aleksandra Krunić, la Roumaine Monica Niculescu, la Portoricaine Monica Puig, la Biélorusse Aryna Sabalenka, la Croate Donna Vekić et la Russe Elena Vesnina. Elles sont respectivement remplacées par Magda Linette, Réka Luca Jani, Wang Yafan, Sachia Vickery, Amandine Hesse, Elena Rybakina, Natalia Vikhlyantseva, Sofia Kenin, Jennifer Brady et Pauline Parmentier.

Lauréates 
Anastasia Pavlyuchenkova remporte son  en simple en battant en finale Dominika Cibulková. Il s'agit de son  de la saison et de son  sur terre battue.

En double, Mihaela Buzărnescu et Raluca Olaru remportent le titre en battant en finale Nadiia Kichenok et Anastasia Rodionova. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Tennis féminin en 2018
Tennis en France en 2018
Sport en France en mai 2018
Tennis en mai 2018
Bas-Rhin